Lacruz ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Lacruz (* 1993), niederländischer Boxer
 Jesús María Lacruz (* 1978), spanischer Fußballspieler